Santa Fe de Mondújar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Fe de Mondújar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Santa Fe de Mondújar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar